Amaïak Koboulov, (1906 - 1955) un responsable soviétique.
 Bogdan Koboulov, (1904 - 1953) un communiste soviétique.